Francis Wolff peut désigner :
 Francis Wolff (1907-1971), un photographe et un producteur de disque germano-américain ;
 Francis Wolff (1950), un philosophe français.